

Onomastica
Victoriano – forma spagnola del nome proprio di persona Vittoriano

Persone
Ângelo Victoriano – cestista e allenatore di pallacanestro angolano
Edmar Victoriano – cestista angolano
Justino Victoriano – cestista angolano
Lucas Victoriano – cestista argentino